Региональная лига Германии по футболу 2021/2022 — 14-й сезон Региональной лиги как четвёртого по классу дивизиона. С сезона-2018/19 четыре команды выходят в Третью лигу. В этом сезоне чемпионы региональных лиг Юго-Запад, Запад и Бавария выходят напрямую. Чемпионы регионов Северо-Восток и Север играют в промо-плей-офф за четвёртое место.

Список команд

Региональная лига «Бавария»

Раунд на вылет 

|}

Региональная лига «Север»

Север

Юг

Раунд на повышение

Раунд на вылет

Региональная лига «Северо-Восток»

Региональная лига «Юго-Запад»

Региональная лига «Запад»

Плей-офф 
Чемпионы из Региональной лиги «Север» и Региональной лиге «Северо-Восток» приняли участие в матчах на повышение в Третью лигу. Победитель определялся в двухматчевом противостоянии.

В плей-офф на повышение вышли следующие команды:
 Чемпион Региональной лиги «Север»: Ольденбург
 Чемпион Региональной лиги «Северо-Восток»: БФК Динамо

|}

Ссылки 
 Региональная лига на DFB.de
 Региональная лига на soccer365.ru

2021/2022